Суперліга Туреччини 2017—2018 — 60-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул чемпіона Туреччини здобув Галатасарай.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

    
  
  
  
    
   
     
    

     
         
 
   

    
 

 

Примітки: 
1. Клуб Акхісар Беледієспор візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубка Туреччини з футболу 2017—2018.

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги   
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2018
Туреччина
Туреччина
2017 у турецькому спорті
2018 у турецькому спорті